Bourbon Jakab (1315–1362), I. Jakab néven la Marche grófja
Bourbon Jakab (1346–1417), I. Jakab néven Préaux ura, I. Jakab la marche-i gróf (az előbbi) fia
Bourbon Jakab (1391–1429), II. Jakab néven Préaux ura, I. Jakab préaux-i gróf (az előbbi) fia
Bourbon Jakab (1370–1438) II. Jakab néven nápolyi király iure uxoris, la Marche és Castres grófja
Bourbon Jakab (1870–1931), Madrid hercege, spanyol karlista trónkövetelő III. Jakab néven
Bourbon Jakab (1908–1975) spanyol királyi herceg, Segovia hercege, XIII. Alfonz spanyol király másodszülött fia